Wankel è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Felix Wankel (1902-1988) – inventore tedesco del motore Wankel
 Heinrich Wankel (1821-1897) – archeologo ceco
 Hermann Wankel (1928-1997) – filologo tedesco
 Johann Wankel (1540-1609) – abate tedesco
 Michael Konrad Wankel (1749-1834) – politico tedesco

Scienza e tecnica
 motore Wankel